Anton Ildusowicz Gafarow (ros. Антон Ильдусович Гафаров, ur. 4 lutego 1987 w Chanty-Mansyjsku) − rosyjski biegacz narciarski.

Kariera 
Na arenie międzynarodowej zadebiutował 25 grudnia 2006 roku w Syktywkarze, gdzie w zawodach FIS Race był jedenasty w sprincie techniką klasyczną. W Pucharze Świata po raz pierwszy pojawił się 16 grudnia 2007 roku w Rybińsku, zajmując 23. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Tym samym już w pierwszym pucharowym starcie zdobył punkty. W tej samej miejscowości 31 stycznia 2009 roku po raz pierwszy stanął na podium zawodów PŚ, plasując się na trzeciej pozycji w sprincie. Wyprzedzili go tylko Włoch Renato Pasini oraz inny Rosjanin, Aleksiej Pietuchow. Najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 2011/2012, który zakończył na 56. pozycji w klasyfikacji generalnej. W 2009 roku wziął udział w mistrzostwach świata w Libercu, gdzie w swojej koronnej konkurencji zajął 42. miejsce.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium etapów w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Rosyjscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1987
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2015
Ludzie urodzeni w Chanty-Mansyjsku